Алекса́ндр Алекса́ндрович Кузнецо́в:
 Кузнецов, Александр Александрович (1903—1944) — советский журналист и писатель, корреспондент.
 Кузнецов, Александр Александрович (1915—1942) — Герой Советского Союза.
 Кузнецов, Александр Александрович (1926—2013) — русский литератор, альпинист, популяризатор науки, актёр.
 Кузнецов, Александр Александрович (род. 1941) — советский и российский футбольный тренер.
 Кузнецов, Александр Александрович (род. 1992) — российский актёр.